Steve Smith eller Steven Smith kan avse:

Steve Smith (född 1973), brittisk höjdhoppare
Steve Smith (basketspelare) (född 1969), amerikansk basketspelare
Steve Smith (ishockeyspelare) (född 1963), brittiskfödd kanadensisk ishockeyspelare

Steven Smith (född 1962), brittisk ryttare
Steven L. Smith (född 1958), amerikansk astronaut